

Persone 
 Geoffrey Colin Shephard – matematico britannico
 Quinn Shephard – attrice statunitense

Personaggi 
 Adrian Shephard – personaggio della serie televisiva Half-Life
 Christian Shephard – personaggio della serie televisiva Lost
 Jack Shephard – personaggio della serie televisiva Lost

Altro 
 Lemma di Shephard – proprietà delle funzioni di costo